Berenikina kosa, zviježđe
 Berenikina kosa, galaktički skup u istoimenom zviježđu
 Berenikina kosa, roman Nedjeljka Fabria